Bilaspur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Bilaspur, Himachal Pradesh, stad, 
 Bilaspur (distrikt i Himachal Pradesh), 
 Bilāspur (ort i Indien, Haryana), 
 Bilāspur (ort i Indien, Uttar Pradesh), Rāmpur, 
 Bīlāspur, ort, Uttar Pradesh, Gautam Buddha Nagar, 
 Bilaspur, Chhattisgarh, stad, 
 Bilaspur (distrikt i Chhattisgarh), 
 Bilaspur Airport, flygplats, Chhattisgarh, Bilāspur, 

Robotskapade Indienförgreningar